In der Stadt Eisenach bestanden bis zur Reformation zwei Klöster des 1210 gegründeten Franziskanerordens:

 Franziskanerkloster St. Paul (Eisenach) (1224–1525)
 Franziskanerkloster St. Elisabeth (Eisenach) unterhalb der Wartburg (ca. 1330–1525)